Dom Pedro kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Dom Pedro (ort), Maranhão, Lima Campos, 
 Dom Pedro (kommun), Maranhão, 

Robotskapade Brasilienförgreningar